Константопулос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Константопулос, Димитриос (род. 1978) — греческий футболист, вратарь.
 Константопулос, Константинос (Константин; 1832—1910) — греческий государственный деятель.